Zawody biathlonowe na dystansie trzech kilometrów dla mężczyzn stojących odbyły się 13 marca w Whistler Olympic Park.

Kwalifikacje

Finał

Linki zewnętrzne 
Wyniki zawodów na vancouver2010.com

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2010